Пантократор (; pantokratōr — всевластный, всесильный) — термин греческого происхождения.

 Пантократор — иконографический тип Христа как Небесного Царя и Судии, Господа Вседержителя, Спаса Вседержителя.
  — высочайшая гора острова Керкира.
 Пантократор (монастырь Господа Вседержителя) — мужской, штатный греческий монастырь на Афоне.
 «Пантократор» (1919) — стихотворение Сергея Есенина.

См. также 
 Спас в силах